Arkadiusz Czarnecki (ur. 1967) – polski trener koszykówki
 Arkadiusz Czarnecki (ur. 1987) – polski piłkarz